Andreucci est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Ferdinando Andreucci (1806–1888), homme politique italien ;
 Paolo Andreucci (né en 1965), pilote automobile italien, qui court en rallye.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien